Return est un mot anglais provenant de l'ancien français, employé comme verbe il peut se traduire par « retourner » et comme nom commun par retour.

Le nom peut notamment désigner :
 la touche return ou touche entrée
 l'instruction return en programmation informatique
 Return, film sud-coréen réalisé par Lee Kyu-maan en 2007
 Return, film américain réalisé par Liza Johnson en 2011
 le lac Return, un lac de Californie.

Voir aussi